Flußmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasia Flußmann (1892–1973), österreichische Tischtennisspielerin
 Paul Flußmann (1900–1977), österreichischer Tischtennisspieler